Schallenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Schallenberger (* 1947), deutscher Veterinär und Hochschullehrer
 Ernst Horst Schallenberger (1925–1987), deutscher Politikwissenschaftler und Schulbuchforscher

Siehe auch: 
 Schallenberg